Pojem mor nebo Mor má více významů:

mor – nakažlivá choroba projevující se u lidí i zvířat
černá smrt, neboli černý mor, choroba způsobená bakterií Yersinia pestis, která se podle průběhu dělí na:
dýmějový mor
plicní mor
septický mor
klasický mor prasat, zvířecí choroba prasat
račí mor – plísňové onemocnění raků
mor včelího plodu – bakteriální onemocnění včelích larev
cínový mor – fyzikálně-chemický jev projevující se u cínu, dlouhodobá rekrystalizace 
vodní mor (Elodea) – rod jednoděložných rostlin z čeledi voďankovité (Hydrocharitaceae).
Mor – jiný název pro indickou řeku Majurakši
Phar-Mor – americký obchodní řetězec s drogistickým a farmaceutickým zbožím

historické pandemie
velký londýnský mor

v kultuře
Mor (Star Trek) – druhá epizoda druhé řady seriálu Star Trek: The Animated Series 
Mor (román) – román spisovatele Alberta Camuse

příjmení
Anthonis Mor (cca 1519 – 1576/1578) – nizozemský malíř
David Mor (* 1941) – izraelský politik
Emre Mor (* 1997) – dánsko-turecký fotbalista

jiný význam
šedý mor se slangově označovaly:
šedé gumové galoše užívané v 50. a 60. letech 20. století (pryžové přezůvky)
městská inspekce veřejného pořádku

Podobná slova
Moor
Mór, maďarské město
Mór Jókai, maďarský spisovatel
okres Mór, maďarská územně-správní jednotka